Radhošť est un toponyme qui peut désigner :

Radhošť, une montagne de la chaîne des Beskides ;
 Radhošť, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie